33-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 72 километра состоялась 25 сентября 1966 года. Победу, девятый раз в карьере, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1966 на FirstCycling
 
 
  

1966 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1966 году
Сентябрь 1966 года